Лютеранский переулок — улица Одессы,  в историческом центре города, от улицы Новосельского до Старопортофранковской.

История 
Название получил по лютеранской кирхе, которая находится в самом начале переулка. В 1927 году переулок был переименован в честь деятеля международного коммунистического движения Клары Цеткин (1857—1933), а в 1995 году ему вернули прежнее название — Лютеранский.

Достопримечательности

В литературе 
Название переулка встречается в повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет», события которой происходят в Одессе.

Примечания

Ссылки 
Об Одессе с любовью. Проект Ю. Парамонова. Лютеранский и Топольского переулки

ОДЕССКИЕ УЛИЦЫ — старые и новые названия, описание

Список зданий Одесса, Лютеранский переулок

Взгляд через объектив: тайны тихого одесского переулка

Необычные ученики легендарной школы

Переулки Одессы